Náboženství Egypta má více významů:

 Egyptské náboženství – článek pojednávající o původním náboženství Egypta, o jeho vývoji, charakteristikách, zániku a odkazu v současnosti.
 Náboženství v Egyptě – článek pojednávající o náboženstvích v současném Egyptě vyznávaných.

příbuzný termín:
 Kemetismus – článek o novodobém náboženském směru, který se odkazuje na egyptské náboženství.